Die Allam British Open 2019 fanden vom 20. bis 26. Mai 2019 in Kingston upon Hull im Vereinigten Königreich statt. Austragungsort war die University of Hull. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressieger waren Miguel Ángel Rodríguez bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Rodríguez scheiterte im Viertelfinale gegen Mohamed Elshorbagy, der auch das Finale erreichte und in diesem den topgesetzten Ali Farag mit 11:9, 11:5, 5:11 und 11:9 besiegte. Damit gewann Elshorbagy zum dritten Mal nach 2015 und 2016 den Titel bei dem Turnier. Bei den Damen setzte sich die an Position sieben gesetzte Nouran Gohar durch, die im Finale Camille Serme mit 11:3, 11:8 und 11:3 bezwang. Mit ihrem jeweiligen Ausscheiden beendeten Nicol David, Laura Massaro, Jenny Duncalf und Fiona Moverley ihre langjährigen Karrieren.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Joshua Masters und Patrick Rooney bei den Herren sowie Lucy Turmel und Jasmine Hutton bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 177.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19
2019
Squashturnier in Kingston upon Hull